Bieg na 500 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 11 lutego w hali Adler-Ariena w Soczi.

Mistrzynią olimpijską została południowokoreańska zawodniczka Lee Sang-hwa. Drugie miejsce zajęła Rosjanka Olga Fatkulina, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Holenderka Margot Boer.

24 listopada 2017 r. Olga Fatkulina została zdyskwalifikowana z udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi 2014 za stosowanie dopingu i odebrano jej srebrny medal olipmijski. 1 lutego 2018 r., w związku z pomyślnie rozpatrzonym odwołaniem, jej rezultaty zostały przywrócone, a medal zwrócony.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014